Canal 9 oder Kanal 9 ist der Name folgender Sender:

 Canal 9 (Argentinien)
 Canal 9 (Dänemark)
 Canal 9 (Norwegen), stellte den Betrieb am 30. Mai 2014 ein
 Canal 9, früherer Name von Canal Nou, Spanien
 Kanal 9 (Schweden)
 Kanal 9 (Schweiz) (auch Canal 9), zweisprachiger Sender
 Kanal 9, früherer Name von Modernine TV, Thailand